Mattock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Joe Mattock (né en 1990), joueur anglais de football
 (c. 1571-1612), archidiacre anglais
, drummer et percussionniste anglais

Personnage fictif
Lily Mattock, personnage du soap britannique EastEnders

Toponyme

Rivière Mattock, rivière tributaire de la rivière Boyne

Voir aussi

Homonymie de patronyme